Dies ist eine (bisher unvollständige) Liste der Berge oder Erhebungen in Uganda. Sie umfasst die höchsten Erhebungen des ostafrikanischen Landes.

Uganda, Berge
!Uganda
!